Fuchsberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Fuchsberg (Satteldorf), Nordabfall des Kappelwaldes (bis 535,2 m) in der Crailsheimer Hardt unterhalb von Rudolfsberg, Gemeinde Kreßberg, auf dem Gemeindegebiet von Satteldorf, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fuchsberg (Neusalza-Spremberg) (422,9 m), Oberlausitzer Bergland bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Fuchsberg (Neukirch) (404,1 m), im Lausitzer Bergland, bei Neukirch/Lausitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Fuchsberg (Zeisigwald) (398,3 m), im Zeisigwald, im kreisfreien Chemnitz, Sachsen
 Fuchsberg (Nazza) (350,2 m), in der Falkener Platte, bei Nazza, Wartburgkreis, Thüringen
 Fuchsberg (Fuchshof) (bis 335 m), rechter Talhang des Steinach-Tals bei Fuchshof, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsberg (Dorm) (181 m), im Dorm, nahe Süpplingenburg, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Fuchsberg (Wiesenburg) (171,0 m), im Hohen Fläming, bei Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Fuchsberg (Hohendodeleben) (135,2 m), in der Magdeburger Börde, bei Hohendodeleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Fuchsberg (Flechtingen) (121,3 m), im Flechtinger Höhenzug, bei Flechtingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Fuchsberg (Nordwestmecklenburg) (104,0 m), bei Glasin, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Fuchsberg (Loburg) (76,8 m), bei Loburg, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Fuchsberg (Wanderdüne) (70,3 m), in Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Fuchsberg (Harburg) (59,4 m), in Hamburg-Rönneburg, Land Hamburg
 Fuchsberg (Nietwerder) (59,0 m), bei Nietwerder, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Fuchsberg (Calvörde), bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Ortschaften in Deutschland:
 Fuchsberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Fuchsberg (Elsfleth), Ortsteil der Stadt Elsfleth, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Fuchsberg (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Fuchsberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fuchsberg (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Fuchsberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fuchsberg (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fuchsberg (Schönhausen), Wohnplatz der Gemeinde Schönhausen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Fuchsberg (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Fuchsberg (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fuchsberg (Uchte), Ortsteil der Gemeinde Uchte, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen

Ortschaften in Österreich:
 Fuchsberg (Gemeinde Atzesberg), Ortschaft der Gemeinde Atzesberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fuchsberg (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Fuchsberg (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortschaft der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Fuchsberg (Gemeinde Kirchstetten), Ortschaft der Gemeinde Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Fuchsberg (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Fuchsberg (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Ortschaften in Polen:
 Fuchsberg, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin; siehe: Lisia Góra (Dygowo)

Ortschaften in Russland, Oblast Kaliningrad:
 Fuchsberg, ehemals im Kreis Fischhausen/Samland; siehe: Cholmogorowka
 Fuchsberg, ehemals im Kreis Königsberg/Samland; siehe: Semjonowo (Kaliningrad)

Ortschaften in der Schweiz:
 Fuchsberg (Bezirk Einsiedeln), Kanton Schwyz, Zentralschweiz
 Fuchsberg (Gemeinde Honau, Gemeinde Gisikon), Kanton Luzern, Zentralschweiz
 Fuchsberg (Gemeinde Freienbach), Kanton Zürich
 Fuchsberg (Gemeinde Gais), Appenzell-Ausseroden, Ostschweiz
 Fuchsberg (Gemeinde Matzingen), Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

Sonstiges:
 Gellener Torfmöörte mit Rockenmoor und Fuchsberg, Naturschutzgebiet in Elsfleth, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Burgstall Fuchsberg, bei Altkissing, Landkreis Aichach-Friedberg, Schwaben
 Burg Pušperk (ursprünglich Fuchsberg), Burgruine bei Pušperk, Okres Klatovy, Tschechien
 Fuchsberg (Weddegast), jungsteinzeitlicher Grabhügel bei Weddegast, Bernburg (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Burgruine Fuchsberg, Burgruine in St. Pauls in Eppan (Südtirol), vermutlich Stammsitz der Herren von Fuchs (Fuchs von Fuchsberg)

Ortschaften in Tschechien:
 deutscher Name von Liščí Hora (Rybník nad Radbuzou)

Siehe auch:
 Fuchsbergas
 Fuchs von Fuchsberg
 Fuchsberger
 Fuchsfelsen